De Noorse voetbalbeker 1982 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 1982) was de 77ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het toernooi begon in mei met de eerste ronde en eindigde op 24 oktober 1982 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo onder leiding van scheidsrechter Torbjørn Aass. Het toernooi werd gewonnen door SK Brann Bergen, dat in de eindstrijd met 3-2 te sterk was voor Molde. De club uit de gelijknamige plaats won daarmee voor de vijfde keer het nationale bekertoernooi.

Schema

Zie ook
 1. divisjon 1982
 Noors voetbalelftal in 1982

1982
Noorwegen